Escuela militar se refiere, generalmente, a cualquier academia militar. Asimismo, puede referirse particularmente a los siguientes institutos de formación de oficiales o suboficiales:

 La Escuela Militar de Ingeniería, institución destinada a la formación de oficiales en ingeniería militar del Ejército de Bolivia.
 La Escuela Militar del Libertador Bernardo O'Higgins, institución encargada de formar a los futuros miembros del Ejército de Chile.
 La Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, institución encargada de formar a los futuros oficiales del Ejército de Colombia.
 La Escuela Superior Militar Eloy Alfaro, institución encargada de formar a los futuros oficiales del Ejército del Ecuador.
 La Escuela Especial Militar de Saint-Cyr, institución encargada de formar a los oficiales del Ejército de Francia.
 La Escuela Politécnica del Ejército de Guatemala, institución encargada de formar a los futuros oficiales del Ejército de Guatemala.
 La Escuela Militar de Ingenieros, institución destinada a la formación de oficiales en ingeniería militar del Ejército Mexicano.
 La Escuela Militar de Chorrillos, institución encargada de formar a los futuros oficiales del Ejército del Perú.
 La Escuela Militar de Uruguay, institución encargada de formar a los oficiales del Ejército Nacional de Uruguay.

También, puede hacer referencia a las siguientes estaciones de transportes:

 La estación Escuela Militar, estación del metro de Santiago (Chile).
 La estación Escuela Militar, estación de TransMilenio, de la ciudad de Bogotá (Colombia).

Además, puede referirse a:
 La Escuela Militar de Francia (École Militaire, en francés), conjunto de edificaciones construido por el rey Luis XV en París (Francia), en el que se imparten estudios militares.